Monétay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monétay-sur-Loire, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Monétay-sur-Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,